«Я́рмарка» — перспективная станция Нижегородского метрополитена на Сормовско-Мещерской линии. Будет располагаться между станциями «Московская» и «Стрелка» в районе Нижегородской ярмарки.

Строительство 
Строительство перегона от станции «Московская» до станции «Ярмарка» велось нестабильно. Строительство станции началось в 1993 году, но в 1996 году с площади Ленина, как и с площади Максима Горького, были убраны заборы и разобрана стройплощадка. Необходимость станции для одного из крупнейших выставочных комплексов России оспаривалась, но тем не менее работы по её проектированию и разработке велись. После «Ярмарки» планировалось продлить Сормовско-Мещерскую линию далее в районы «Стрелка» (в том числе, с учётом планов по постройке делового района «Стрелка-Сити») и «Мещерское озеро» вплоть до станции «Волга». В случае, если бы от проекта «Стрелка-Сити» было решено отказаться, то следующей станцией после «Ярмарки» была бы станция «Мещерское озеро».

В ноябре 2014 года стало известно, что станция «Ярмарка» всё же будет построена. Однако строительство будет вестись уже после открытия станции «Стрелка», без остановки работы метрополитена. Таким образом «Ярмарка» будет «станцией-призраком», во время строительства, как станция Петербургского метро «Адмиралтейская» в 1997—2011 годах. По его окончании ожидается, что со станции будет открываться панорамный вид на Оку.

Современное состояние 
Согласно Генеральному плану развития Нижнего Новгорода до 2025 года, Мещерское направление Сормовской линии, включающее «Ярмарку» и следующие за ней станции, являлось 7-м участком, имеющим самый низкий приоритет. Приоритет был изначально отдан строительству в Нагорной части Автозаводской линии и продолжению Сормовской ветки до станции «Варя» и центра Сормова.

Правительство Нижегородской области приняло решение о реконструкции и открытии станции после 2021 года.

При проезде под районом Нижегородской ярмарки можно увидеть ответвление и расширение тоннеля, являющееся заделом под перспективную станцию. Станция предусмотрена проектом развития метро Нижнего Новгорода.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Мир Метро 

Нижегородский метрополитен
Сормовско-Мещерская линия метрополитена
Строящиеся и проектируемые станции Нижегородского метрополитена